KNX steht für:
 KNX-Standard, ein System für die Gebäudeautomation
 Flughafen Kununurra (IATA-Code)
 Knighthawk Air Express (ICAO-Code), kanadische Frachtfluggesellschaft

kNX steht für:
 eine Software, siehe NX NoMachine

knx steht für:
 Kendayan (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache der Dayak auf Borneo

KNX